Evening (film), film uit 2007
 Evening (The Moody Blues), nummer van Moody Blues